Het ATP-toernooi van San José 2000 (officieel Sybase Open) werd van 7 tot en met 13 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de San Jose Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

San José
ATP-toernooi van San José